Варозеро — озеро на территории Сосновецкого сельского поселения Беломорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,4 км², площадь водосборного бассейна — 45,6 км². Располагается на высоте 131,1 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Вара, текущая ниже через озеро Перти и имеющая левый приток, вытекающий из озера Когу. Впадает в озеро Берёзовое. Последнее соединяется короткой протокой с озером Тунгудским, через которое протекает река Тунгуда, впадающая в реку Нижний Выг.

В озере более десяти безымянных островов различной площади, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

К северо-востоку от озера проходит автодорога местного значения.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001311102000008661.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Тунгудского
Озёра Беломорского района